Mühlenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Mühlenfels (1895–1977), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Balthazar Frederik Mühlenfels (?–1807), dänischer Generalgouverneur 
 Bernhard Hoecker-von Mühlenfels (* 1970), deutscher Schauspieler, Komiker und Moderator, siehe Bernhard Hoëcker
 Elfriede von Mühlenfels (~1810–1884), deutsche Schriftstellerin
 Hanns von Mühlenfels (* 1948), deutscher Jurist, Lyriker, Theaterautor und Regisseur
 Johann Jakob von Mühlenfels (1746–1830), deutscher Jurist, Gerichtspräsident in Schwedisch-Pommern und Preußen
 Johann Müller von Mühlenfels (um 1578–1606), deutscher Alchemist, in Stuttgart hingerichtet
 Karl Ludwig von Mühlenfels (1855–1920), preußischer Generalleutnant
 Ludwig von Mühlenfels (1793–1861), deutscher Jurist, Literaturhistoriker, Oberappellationsgerichtsrat und Reichskommissar
 Paul von Mühlenfels (1892–1958), deutscher Generalmajor der Wehrmacht

Siehe auch:
 Mühlenfeld